Stary cmentarz żydowski w Dynowie
 Nowy cmentarz żydowski w Dynowie